El término bajo costo o bajo coste puede estar vinculado a :
 Aerolínea de bajo costo o Aerolínea de bajo coste o Aerolínea low cost, aerolínea que generalmente ofrece una tarifa más económica a cambio de eliminar muchos de los servicios que tradicionalmente recibían los pasajeros, o de cobrar adicionalmente por ellos.
 Anexo:Aerolíneas de bajo costo, listado de este tipo de aerolíneas, por país y continente.
 Servicios ferroviarios de bajo coste, como Ouigo o Renfe Avlo.